Mainland puede referirse a:

 Mainland (Orcadas), Escocia
 Mainland (Shetland), Escocia